В Западной Европе наступил бронзовый век, который характеризовался значительными изменениями в области различных изобретений и орудий труда. В это время начала появляться протописьменность, что стало очередным шагом развития человека.

События 

 Пустыня Сахара начинает формироваться из полузасушливой саванны в период аридизации.
 С началом бронзового века «стратегическим металлом» становится олово.
 Разработаны египетские иероглифы в Египте (древнейшие зарегистрированные находки иероглифов в Абидосе датируются XXXV веком).
 XXXV веком датируется первое изображение арфы (на цилиндрической печати)
 К 3500—3400 гг. до н. э. относят средний период герзейской культуры додинастического Египта. Изобретение гвоздей

Артефакты, датируемые XXXV веком 
 Табличка из Киша — предположительно древнейший из найденных письменных документов
 Гебелейнские мумии

См. также

Примечания 

 
Древний мир
Доисторический период